Ворму́ () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор. Входит в состав округа Дюнкерк.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

 Боллезеель 
 Броксеель 
 Волькеринков 
 Ворму 
 Зегерскаппель 
 Ледерзеель 
 Ледренгем 
 Меркегем 
 Ньёрле 
 Эрзеель
 Эскельбек

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен — в него были включены отдельные коммуны упраздненных кантонов Берг, Бурбур, Кассель, Ондскот и Стенворд.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Ардифор (381 чел.)
 Арнек (1 617 чел.)
 Бавеншов (972 чел.)
 Бамбек (770 чел.)
 Биссезеель (247 чел.)
 Боллезеель (1 435 чел.)
 Броксеель (403 чел.)
 Бюишер (583 чел.)
 Варем (2 032 чел.)
 Ваттан (2 563 чел.)
 Вемае-Каппель (252 чел.)
 Вест-Каппель (628 чел.)
 Вильдер (291 чел.)
 Виннезель (1 306 чел.)
 Волькеринков (567 чел.)
 Ворму (5 632 чел.)
 Вюльверденг (309 чел.)
 Зегерскаппель (1 529 чел.)
 Зермезеель (223 чел.)
 Зюйтпеен (524 чел.)
 Каэдипр (1 095 чел.)
 Киллем (1 116 чел.)
 Крошт (667 чел.)
 Ледерзеель (676 чел.)
 Ледренгем (661 чел.)
 Меркегем (593 чел.)
 Миллам (813 чел.)
 Ноордпеен (788 чел.)
 Ньёрле (937 чел.)
 Ольк (896 чел.)
 Ондскот (4 083 чел.)
 Ост-Каппель (465 чел.)
 Оштезеель (383 чел.)
 Рекспоэд (2 001 чел.)
 Рюбрук (939 чел.)
 Сен-Момелен (462 чел.)
 Сокс (938 чел.)
 Стенворд (4 368 чел.)
 Тердегем (532 чел.)
 Уамилль (3 214 чел.)
 Удезель (686 чел.)
 Уткерк (994 чел.)
 Эренгем (479 чел.)
 Эрзеель (1 640 чел.)
 Эскельбек (2 115 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 34,7 % голосов против 27,9 % у Эмманюэля Макрона и 13,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 53,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 31,8 %,  Франсуа Фийон – 20,8 %, Эмманюэль Макрон – 17,7 %, Жан-Люк Меланшон – 15,5 %; 2 тур: Макрон – 50,7 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Нор представляют Патрик Валуа (Patrick Valois) и мэр коммуны Виннезель Анн Ванпен (Anne Vanpeene) (оба — Разные правые).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Примечания